en biologie, le terme de globule peut s’appliquer à plusieurs types de cellules, comme les globules rouges et les globules blancs, mais aussi comme les globules polaires (de petites cellules atrophiées éjectées par l’ovocyte).
 en homéopathie, un globule désigne des granules de taille inférieure aux granules standards.
 le Globule est le nom d’un sous-marin biplace conçu par la Comex en 1974.
 le globule est un accessoire de bricolage.